Jander ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Jander (* 2003), deutscher Fußballspieler
 Gerhart Jander (1892–1961), deutscher Chemiker
 Hans Jander (1930–2011), deutscher Konzertpianist 
 Jochen Jander, deutscher Chemiker
 Martin Jander (* 1955), deutscher Historiker und Journalist
 Walter Jander (1904–?), deutscher Kaufmann und Wirtschaftsfunktionär
 Werner Schulz-Jander (1907–nach 1972), deutscher Jurist und Verbandsfunktionär
 Wilhelm Jander (1898–1942), deutscher Chemiker, Bruder von Gerhart Jander